Montoresi – abitanti di Montoro (Italia)
Montoresi – abitanti di Montoro Inferiore
Montoresi – abitanti di Montoro Superiore